Те́шнер () — немецкая фамилия:
 Тешнер, Герберт (1916—1984) — политик в ГДР
 Тешнер, Густав Вильгельм (1800—1883) — немецкий музыкальный педагог и музыковед.
 Тешнер, Мельхиор (1584—1635) — немецкий композитор.
 Тешнер, Рудольф (1922—2006) — немецкий шахматист; гроссмейстер (1992).